Рами́ль Гиния́тович Мази́тов (13 апреля 1957 – 21 октября 2020, Уфа) – был директором Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства (до 21 октября 2020), учёный, педагог, менеджер, кандидат политических наук.

Биографическая справка 
Родился 13 апреля 1957 года в деревне Верхнее Сазово Кугарчинского района Республики Башкортостан. С 2019 года и до своей смерти был директором Башкирского колледжа сварочно-монтажного и промышленного производства.

Образование 

СГПИ Стерлитамакский государственный педагогический институт, учитель физики и математики, 1983

Трудовая биография 
 1974—1975 — директор Максютовский СДК Кугарчинского района;
 1975—1977 — служба в рядах СА;
 1977—1978 — учитель физкультуры, Верхнесазовская восьмилетняя школа Кугарчинского района;
 1977—1983 — учёба в СГПИ;
 1983—1985 — завуч, Новониколаевская восьмилетняя школа Кугарчинского района;
 1985—1996 — директор, Волостновская средняя школа Кугарчинского района;
 1996—1997 — заведующий Кугарчинский районный отдел образования;
 1997—2003 — начальник, Кугарчинское районное управление народного образования;
 2003 — главный специалист отдела по гуманитарным вопросам и делам национальностей, Правительство РБ;
 2003—2005 — глава администрации Кугарчинского района;
 2005—2008 — глава администрации муниципального района Кугарчинский район РБ;
 с 2008 — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан;
 2010—2018 — Ректор Института развития образования Республики Башкортостан;
 2019–2020 — Директор Башкирского Колледжа Сварочно-Монтажного и Промышленного Производства.

Звания, награды 
 «Заслуженный учитель Республики Башкортостан»
 Почетный работник общего образования РФ
 Почетная Грамота Республики Башкортостан

Цитаты 
 Молодёжь — вот настоящий индикатор положения дел в обществе [2].

Примечания

Литература 
1. http://personarb.ru/index.php?categoryid=15&nomer=955570
2. http://www.agidel.ru/?param1=7368&tab=5 (Дата обращения: 19.05.2014).

2. https://www.bashinform.ru/news/1510479-ushel-iz-zhizni-eks-predsedatel-tsik-bashkortostana-ramil-mazitov/ (Дата обращения: 21.10.2020)
Почётные работники общего образования Российской Федерации